«Золотая маска» — российская национальная театральная премия и фестиваль. «Золотая маска» была учреждена Союзом театральных деятелей России (СТД РФ) в 1993 году (в некоторых источниках назван 1994 год) по инициативе народного артиста СССР М. А. Ульянова (председатель СТД РФ в 1986—1996 годах) и при участии его заместителя В. Г. Урина и драматурга В. В. Павлова.

О премии 
Премия «Золотая маска» присуждается на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего театрального сезона за творческие достижения в области театрального искусства, вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Для отбора спектаклей на конкурсы создаётся два экспертных совета — один для спектаклей театра драмы и театров кукол, второй для спектаклей оперы, оперетты / мюзикла и балета. Для определения победителей — лауреатов из состава номинантов (тайным голосованием по результатам фестиваля), создаётся два профессиональных жюри — по аналогии с экспертными советами — одно для спектаклей театра драмы и театров кукол и второе для спектаклей оперы, оперетты / мюзикла и балета. В состав жюри не могут входить создатели и исполнители спектаклей, участвующих в фестивале, а также члены экспертного совета.

Лауреаты и события фестиваля «Золотая маска» 2017 года 
23-й фестиваль «Золотая маска» проходил в Москве в с февраля по апрель 2017 года. На этапе отбора номинантов экспертный совет премии отсмотрел рекордное за историю премии количество спектаклей — 939 постановок. Номинанты были объявлены на пресс-конференции 1 ноября 2016 года. В список вошли семьдесят четыре спектакля из 25 городов России. Впервые в конкурсе появились номинации «лучшая работа драматурга», была также введена номинация «лучшая роль второго плана» в оперетте/мюзикле. Номинантами были выдвинуты 28 драматических спектаклей, 13 опер, 5 балетов и 9 спектаклей современного танца, 4 оперетты-мюзикла и 8 кукольных спектаклей.

В результате скандала 2016 года, когда Министерство культуры прислало в совет несколько своих представителей, от участия в конкурсе отказались режиссёры Кирилл Серебренников и Константин Богомолов. По мнению многолетних обозревателей фестиваля и премии Романа Должанского и Татьяны Кузнецовой, без их участия конкурс «не может считаться ответственно репрезентативным», но в то же время критики отметили, что не заметили в списке номинатов влияния «присланных чиновниками экспертов». По признанию одного из членов экспертного совета, единственным спектаклем, единогласно выбранным в номинанты, стали «Три сестры» Новосибирского театра «Красный факел» в постановке Тимофея Кулябина — режиссёра скандального спектакля «Тангейзер», который и стал причиной прошлогодних событий.

Номинанты премии «Золотая маска» 2017 года 
Председателем экспертного совета драматического театра и театра кукол стала театральный критик Алёна Карась. В состав экспертного совета вошли: Евгений Авраменко (театровед, критик), Ольга Егошина (театральный критик), Елена Ковальская (театральный критик), Капитолина Кокшенева (театровед, литературный и театральный критик), Елена Коновалова (журналист, театральный критик), Ирина Корнеева (театральный критик), Алексей Пасуев (театровед, критик), Елена Покорская (театровед, критик), Андрей Пронин (историк культуры, театральный критик), Вера Сенькина (театровед, критик), Марина Токарева (театральный критик), Андрей Юрьев (профессор РГИСИ, искусствовед).

Председателем экспертного совета музыкального театра стала театровед и музыкальный критик Елена Третьякова. В состав экспертного совета вошли: Юлия Бедерова (музыкальный критик, обозреватель), Екатерина Беляева (музыкальный критик, балетовед), Александр Геннадьев (театральный критик, обозреватель), Наталия Звенигородская (критик балета), Александр Колесников (театровед, критик музыкального театра), Екатерина Кретова (музыкальный критик, обозреватель), Александр Максов (театровед, историк и критик балета), Александр Матусевич (музыковед, музыкальный критик), Ярослав Тимофеев (музыковед, музыкальный критик), Сергей Ходнев (искусствовед, музыкальный критик).

Таблица номинантов составлена на основании официального опубликованного списка, с группировкой по спектаклям. Положение о премии и фестивале «Золотая маска» не регламентирует максимальное количество номинантов в одной номинации. Каждый экспертный совет самостоятельно определяет номинантов соответствующих конкурсов, но должен отобрать для соискания премии в любой номинации не менее двух номинантов, что обеспечивает соблюдение конкурсной основы соискания и присуждения премии. Экспертные советы имеют право принять решение об отсутствии номинантов премии в любой номинации. В таблице объединены в одну колонку номинации «лучшая женская роль» и «лучшая мужская роль».

Легенда:

 — Спектакль номинирован в номинации «Лучший спектакль»
«» — Этот аспект спектакля не номинирован

Лауреаты премии «Золотая маска» 2017 года 
Председателем жюри драматического театра и театров кукол стал режиссёр Алексей Бородин, в члены жюри вошли Александр Борок (режиссёр), Марина Брусникина (режиссёр), Марат Гацалов (режиссёр), Елена Груева (театральный критик), Ирина Ермолова (актриса), Сергей Епишев (актёр), Эмиль Капелюш (театральный художник), Александр Коручеков (актёр), Алексей Крикливый (режиссёр), Ольга Лапшина (актриса), Ольга Мухина (драматург), Марина Райкина (театровед), Павел Руднев (театровед), Дмитрий Трубочкин (театровед), Александр Феклистов (актёр), Вадим Щербаков (театровед).

Председателем жюри музыкальных театров выступил скрипач, дирижёр Сергей Стадлер, в члены жюри вошли Дмитрий Белов (режиссёр), Екатерина Бирюкова (музыкальный критик), Владимир Варнава (солист балета), Вадим Гаевский (историк и критик балета), Павел Гершезон (историк и критик балета), Сергей Данилян (продюсер), Евгений Зайцев (актёр), Наталья Зимянина (музыкальный критик), Андрей Лебедев (дирижёр), Любовь Овэс (театровед), Пётр Поспелов (музыкальный критик), Владимир Раннев (композитор), Алексей Франдетти (актёр), Филипп Чижевский (дирижёр).

12 декабря были объявлены лауреаты премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В марте 2017 года после смерти Георгия Тараторкина президентом «Золотой маски» по решению секретариата СТД РФ был назначен Игорь Костолевский. 19 апреля Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям церемонии вручения, в которой подчеркнул вклад «Золотой маски» в укреплении единого культурного пространства страны.

Объявление лауреатов в конкурсных номинациях и . .

Критики некоторых изданий, освещающих конкурс, единодушно отметили, что спектаклей сезона 2015—2016 года, заслуживающих премии, было больше, чем наград, что привело к острой конкуренции в конкурсах драматического и музыкальных театров и к тому, что «наград не хватило на всех достойных». В этой связи обозреватели премии выказали надежду, что отменённый с этого года «приз критики» может быть возвращён. Роман Должанский высказал мнение, что конкурс в драматическом театре «не задался с самого начала» и его результаты в главных номинациях похожи на «дилетантскую проделку». Основанием для такого мнения он посчитал неполучение спектаклем «Три сестры» режиссёра Тимофея Кулябина главных наград и награждение его специальной премией жюри за «ансамбль актёров в спектакле» в качестве «утешительной». По мнению критика, такая награда продемонстрировала легкомыслие жюри, вследствие того, что главным в данном спектакле было именно режиссёрское решение, а не игра актёров.

Татьяна Кузнецова, освещавшая конкурс балета и современного танца, отметила, что «на балеты год оказался неурожайным». Решения жюри, по её мнению, были в основном спорными, за исключением премии за лучшую мужскую роль, которую получил екатеринбургский солист Игорь Булыцын, станцевавший Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта». По её мнению он исполнил роль «с таким актёрским и техническим блеском, что, казалось, после смерти его героя погиб и весь спектакль». В конкурсе современного танца ею было отмечено, что незаслуженно обойдён вниманием солист Венской оперы, молодой хореограф Андрей Кайдановский с его работой «Чай или кофе?» и что мнение жюри в секции современного танца не очень отличается от мнений простого зрителя.

По мнению Юлии Бедеровой, комментировавшей оперные итоги «Золотой маски», в этой части конкурса «сенсаций не произошло». Большинство наград досталось двум фаворитам сезона — «Роделинде» в постановке Ричарда Джонса и Кристофера Мулдса в Большом театре и «Травиате» Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса в Пермском театре оперы и балета. По причине невозможности показа на фестивале из списка номинантов выбыл спектакль в постановке Валерия Гергиева «Симон Бокканегра» Мариинского театра, что не позволило участвовать в конкурсе за лучшую мужскую роль Владиславу Сулимскому и что, по мнению критика, явилось потерей для премии.

В конкурсе спектаклей театров кукол «отмечены явные лидеры» — так сочли обозреватели газеты «Ведомости» Анна Галайда, Елена Смородинова, Елена Губайдуллина. Они же отметили, что номинация «Эксперимент» «вновь продемонстрировала свою уязвимость» составом номинируемых работ и назвали церемонию этого года «чуть ли не самой удачной за несколько лет».

Таблица лауреатов составлена на основании положения о премии и официального опубликованного списка лауреатов.

Легенда:

 — Лауреаты премий в основных номинациях
 — Лауреаты премий в частных номинациях

Галерея 2017 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 
 
  YouTube (15 февраля 2017 г.)

2017 год в театре